Johan Hagander kan syfta på:

 Johan Hagander – född 1785, död 1865, var borgmästare i Skövde och sedermera häradshövding Östersysslet, Värmland.
 Johan Hagander – född 1896, död 1991, var justitieråd i Högsta domstolen och sedermera överståthållare i Stockholm.